Kings County ist der Name folgender Countys:

in Kanada:
 Kings County (New Brunswick)
 Kings County (Nova Scotia)
 Kings County (Prince Edward Island)

in den Vereinigten Staaten:
 Kings County (Kalifornien)
 Kings County (New York)

Siehe auch:
 King’s County
 King County